Vid olympiska sommarspelen 1924 avgjordes en turnering i hästpolo. Turneringen hölls mellan 28 juni och 12 juli 1924 i Paris. Antalet deltagare var 24 tävlande, samtliga från 5 länder.

Medaljörer

Resultat

Laguppställningar

 Argentina
 Arturo Kenny
 Juan Miles
 Guillermo Naylor
 Juan Nelson
 Enrique Padilla

 Frankrike
 Pierre de Chapelle
 Hubert de Monbrison
 Charles de Polignac
 Jules Macaire
 Jean Pastre

 Storbritannien
 Frederick W. Barrett
 Dennis Bingham
 Fred Guest
 Kinnear Wise

 Spanien
 Álvaro de Figueroa
 Luis de Figueroa
 Rafael Fernández
 Hernando Fitz-James
 Leopoldo Sáinz
 Justo San Miguel

 USA
 Elmer Boeseke
 Tommy Hitchcock, Jr.
 Frederick Roe
 Rodman Wanamaker

Källor

Externa länkar

Hästpolo vid olympiska sommarspelen
Sporter vid olympiska sommarspelen 1924